Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titule byla americká světová jedenáctka Venus Williamsová, kterou ve třetím kole vyřadila Lucie Šafářová.

Roli favoritky potvrdila nejvýše nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve finále zdolala českou turnajovou sedmnáctku Karolínu Plíškovou ve dvou setech 6–4 a 7–6. Od stavu her 3–3 ve druhé sadě si obě tenistky šestkrát v řadě prolomily podání. Rumunka v nich nevyužila při svém podání dva mečboly, jeden za stavu gamů 5:4 a druhý při poměru 6:5. Přestože v následném tiebreaku Češka vedla 4:3 na míče, další čtyři body ztratila a utkání prohrála. Pět es z finále znamenalo celkový počet 149 es od počátku sezóny (ve 22 zápasech), čímž Plíšková průběžně vedla tuto statistiku hráček WTA Tour.

Halepová si připsala jubilejní desátý kariérní titul na okruhu WTA Tour; navázala na rok starou trofej z události Premier 5 na Arabském poloostrově, kde vyhrála Qatar Total Open 2014. Po týdnu se vrátila na třetí příčku před Kvitovou. Plíškové bodový zisk zajistil postup o pět pozic vzhůru. V pondělním vydání žebříčku z 23. února figurovala na kariérním maximu, když jí patřilo 13. místo, poprvé se tak stala českou dvojkou.

Dominika Cibulková se před turnajem odhlásila pro poranění Achillovy šlachy, které utrpěla na předcházejícím turnaji BNP Paribas Fortis Diamond Games. Obě finalistky z této antverpské události – Andrea Petkovicová a Carla Suárezová Navarrová, obdržely automaticky volný los do druhého kola bez návaznosti na nasazení.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2015